Heiliger Paul oder Heiliger Paulus steht für folgende Personen:

 Paulus von Tarsus (1. Jh.), Apostel
 Paulus von Theben (3./4. Jh.), ägyptischer Eremit
 Paulus von Rom (4. Jh.), Märtyrer
 Paul vom Kreuz (geb. Paolo Francesco Danei; 1694–1775), Ordensstifter und Heiliger
 Paul Miki,  (Pauro Miki; um 1565–1597), japanischer Missionar, Jesuit und Märtyrer

Sankt Paul oder St. Paul steht für folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Sankt Paul (Erding), Ortsteil von Erding, Landkreis Erding, Bayern

in Österreich:
 Sankt Paul im Lavanttal, Gemeinde in Kärnten
 St. Paul an der Gail, Katastralgemeinde von Sankt Stefan im Gailtal
 St. Paul (Gemeinde Ferndorf), Ortschaft von Ferndorf (Kärnten), Bezirk Villach-Land
 St. Paul (Gemeinde St. Urban), Ortschaft von St. Urban (Kärnten), Bezirk Feldkirchen
 Klein Sankt Paul, Gemeinde in Kärnten

in den Vereinigten Staaten:
 St. Paul (Alaska)
 St. Paul (Arkansas)
 Saint Paul (Illinois)
 St. Paul (Iowa)
 St. Paul (Indiana)
 St. Paul (Kansas)
 Saint Paul (Minnesota) (auch St. Paul)
 St. Paul (Missouri)
 St. Paul (Nebraska)
 Saint Paul (Ohio)
 St. Paul (Oregon)
 Saint Paul (Collin County, Texas)
 Saint Paul (San Patricio County, Texas)
 St. Paul (Virginia)

Siehe auch:
 Paulskirche
 Paulskloster
 Kath. St. Paulus, Gesundheitsgesellschaft
 Sankt-Paul-Insel
 Sankt Pauli
 Sankt Pauls
 Sankt Paulinus